Gens Pompònia, gens romana plebea.
 Pompònia (Pomponia) fou la dona de Publi Corneli Escipió, cònsol el 218 aC, i mare de Publi Corneli Escipió Africà el Vell (Sil. Ital. xiii. 615; comp. Gell. vii. 1.)
 Pompònia (esposa de Quint Ciceró), germana de Tit Pomponi Àtic i esposa de Quint Ciceró
 Pompònia Àtica, filla de Tit Pomponi Àtic. Va néixer el 51 aC i molt jove es va casar amb Marc Vipsani Agripa.
 Pompònia Grecina, dona d'Aule Plauci.